bł. Kacper de Bono (1530–1604) – hiszpański minimita
 bł. Kacper Ueda Hikojirō (zm. 1617) – japoński męczennik
 bł. Kasper Sadamatsu (1565–1626) − japoński jezuita, męczennik
 bł. Kacper Vaz (zm. 1627) – japoński tercjarz franciszkański, męczennik
 bł. Kacper Koteda (1603–1622) – japoński tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Kacper Klaudiusz Maignien (1752–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Kacper Stanggassinger (1871–1899) – niemiecki redemptorysta

Zobacz też 
 Święty Kacper